

Тургенєвка — село, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Тургенєвка — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район